Финал Кубка Англии по футболу 1993 года стал 112-м финалом старейшего футбольного кубкового турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 15 мая 1993 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и закончился со счетом 1:1. В переигровке финала 20 мая 1993 года верх одержал «Арсенал» со счётом 2:1

Отчёт о матче

Отчёт о переигровке

Ссылки 
 Составы команд
 Программа матча на fa-cupfinals.co.uk

1993
Футбол в Европе в 1993 году
Кубок Англии 1993
Кубок Англии 1993
События 15 мая
События 20 мая
Май 1993 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1993 году
1993 год в Лондоне